100 кращих злодіїв коміксів за версією IGN () — рейтинг лиходіїв коміксів, сформований великим незалежним інтернет-порталом IGN. У списку представлені найпопулярніші негативні персонажі коміксів за версією IGN. Також існує рейтинг «100 найкращих героїв коміксів за версією IGN».

Список 

Комікси
Списки фантастики